Омелько — украинская, польская фамилия.

Известные носители
 Омелько Буц — псевдоним украинского писателя Олексы Андреевича Слисаренко
 Омелько, Мария Николаевна (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Омелько, Рафал (род. 1989) — польский легкоатлет